Игл Харбор има више значења:
 Игл Харбор (Мичиген)
 Игл Харбор (Мериленд)